Демонта́ж (от ), не путать с «демонтированием». 

Демонтаж — значения:
 Демонтаж — снос, ликвидация здания (сооружения) путём разборки сборных и обрушения монолитных конструкций (см. также ). 
 Демонтаж — разборка на отдельные части машины, аппарата, сооружения и т. п., снятие их с места установки.
 Демонтаж — (перен.) уничтожение общественных структур, системы государственного управления и т. п.

См. также 

 «Демонтаж советской жизни» — книга профессора К. Хэмфри 2002 года
 «Демонтаж народа»  — книга политолога С. Кара-Мурзы 2007 года

Примечания